Toponímia:
 Oxford, ciutat universitària del comtat d'Oxfordshire a Anglaterra
 Oxford (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Oxford (Carolina del Nord)
 Oxford (Connecticut)
 Oxford (Geòrgia)
 Oxford (Idaho)
 Oxford (Iowa)
 Oxford (Kansas)
 Oxford (Indiana)
 Oxford (Maine)
 Oxford (Maryland)
 Oxford (Massachusetts)
 Oxford (Mississipí)
 Oxford (Nebraska)
 Oxford (Nova Jersey)
 Oxford (Nova York)
 Oxford (Ohio)
 Oxford (Wisconsin)
 Oxford Junction, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 New Oxford, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Oxford Street, carrer de la Ciutat de Westminster (Londres, Anglaterra)
 Miscel·lània:
 Diccionari Oxford Pocket Català, diccionari bilingüe de butxaca per a estudiants catalanoparlants d'anglès 
 Oxford University Association Football Club, club de futbol que representa a la Universitat d'Oxford
 Oxford University Museum of Natural History, Museu d'Història Natural de la Universitat d'Oxford
 Oxford University Press, editorial universitària
 The Oxford Companion to Chess, llibre de referència d'escacs escrit per David Hooper i Kenneth Whyld
 Universitat d'Oxford, universitat anglesa